Антти Пюхяля (; 24 сентября 1954 — 15 сентября 1997, Хельсинки, Финляндия) — финский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Финляндии 1984 и 1989 гг. Серебряный призёр чемпионата Финляндии 1992 г. Бронзовый призёр чемпионата Финляндии 1987 и 1988 гг. Чемпион Финляндии по блицу 1989 г.

В составе сборной Финляндии участник пяти шахматных олимпиад (1984, 1986, 1988, 1990 и 1992 гг.), командного первенства Европы 1989 г. и ряда других командных соревнований.

Победитель международных турниров в Эспоо (1987 г.), Хельсинки (1989 г.) и Куопио (1995 г.).

С детства страдал ревматическим артритом. В последние месяцы жизни был прикован к постели.

После смерти Пюхяля его мать организовала фонд поддержки одаренных шахматистов, однако организация вскоре прекратила свое существование.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Пюхяля в базе Chessgames
 Личная карточка А. Пюхяля на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам